Todd Smith est un nom pouvant désigner :

Todd Smith (né en 1970), homme politique canadien ; 
Todd Smith (né en 1984), lutteur américain, alias Hanson ; 
Todd Smith (né en 1975), compositeur et guitariste américain ; 
Todd Smith, chanteur américain ; 
Todd Joseph Smith, culturiste américain ; 
James Todd Smith (né en 1968), rappeur américain, alias LL Cool J.

Musique 
Todd Smith (2006), album studio de LL Cool J. 
Todd Smith Pt.2: Back to Cool (2008), nom alternatif de l'album Exit 13.

Voir aussi 

Homonymie de personnes